Пардубице — чешский топоним:
 Пардубице — город в Чехии
 «Пардубице» — городской баскетбольный клуб
 «Пардубице» — городской футбольный клуб
 «Пардубице» — городской хоккейный клуб
 Пардубице — аэропорт, расположенный около города Пардубице
 Пардубице — один из 4-х районов Пардубицкого края Чешской Республики.

См. также 
 Пардубицкий край — административная единица Чешской республики.